Искра или варница може да се односи на следеће:
 Варница (појава), појам из физике
 Варнице, насељено место у Горњем Милановцу
 Искра (име), женско име
 Варница, продуцентска кућа из Француске
 Варница, једна од три сачуване сигналне станице у Ђердапској клисури